Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2006 celebrats a la ciutat de Torí (Itàlia) es disputà una prova masculina de combinada d'esquí alpí, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs. Aquesta fou l'última vegada que s'utilitzà el "format tradicional de la combinada" (una mànega de descens i dues de d'eslàlom), en la següent edició olímpica es realitzà l'anomenada "super combinada" (una mànega de descens i una d'eslàlom).

La prova es realitzà el 14 de febrer de 2006 a les instal·lacions de Sestriere. Participaren un total de 60 esquiadors de 27 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí alpí 2006: combinada masculina 

Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 2006